Anschlag in Berlin steht für:

 Bombenanschläge von Berlin 1943
 Anschläge mit Brandbomben in West-Berlin, siehe Tupamaros West-Berlin (1969/1970)
 Anschlag auf das französische Kulturzentrum in Berlin, siehe Maison de France #Bombenanschlag 1983
 Anschlag auf die Diskothek La Belle in Berliner, siehe La Belle (Diskothek) (1986)
 Brandanschläge auf Kraftfahrzeuge in Berlin (ab 2007)
 Brandanschläge in Berlin 2011
 Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche (2016)
 Amokfahrt auf der Berliner Stadtautobahn (2020)